Jean Lemonnier peut désigner :

 Jean Lemonnier (1815-1885), homme politique français ;
 Jean Lemonnier (1950-), sculpteur français.